Авалов Олександр Семенович — генерал-майор кавалерії Російської імператорської армії, учасник Російської-турецької війни
 Павєл Бермондт-Авалов — російський офіцер, генерал-майор, представник пронімецької течії в білому русі в Прибалтиці